La Clef des champs est le titre de plusieurs œuvres :
 La Clef des champs (1916), film réalisé par John G. Adolfi ;
 La Clef des champs (1935), court-métrage de Pierre-Jean Ducis ;
 La Clef des champs (1997), série télévisée française de Charles Némès ;
 La Clef des champs , album de bande dessinée français ;
 La Clef des champs, émission de télévision belge diffusée depuis 1998.
 La Clef des champs, un tableau de René Magritte de 1936, conservé au Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Voir aussi